Кружа́ло — термін, що має кілька значень:
 Кружало — те ж саме, що й круг.
 Кружало — те ж саме, що й диск; «кружалом» називався маховик ремісника, «кружалком» — верхній диск гончарного круга.
 Кружало — дерев'яна або металева дуга, на якій зводять круглі частини будівлі.
 Кружало — український народний танець.
 Кружало (від кружати — «пити хмільні напої») — шинок, корчма.
 Головчак кружало — вид денних метеликів родини Головчаки.

Примітки